Matanzima ist der Familienname folgender Personen:

 George Matanzima (1918–2000), südafrikanischer Politiker
 Kaiser Matanzima (1915–2003), südafrikanischer Politiker
 Qaqambile Matanzima (1949–2013), südafrikanischer Politiker und Stammesführer